Protula procera är en ringmaskart som beskrevs av Ehlers 1918. Protula procera ingår i släktet Protula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
procera